Вёрсты — множественное число от верста, а также:

 «Вёрсты» —  сборник стихов Марины Цветаевой, изданный в 1921 году
 «Вёрсты» — литературно-публицистический журнал русского зарубежья 1926—1928 годов
 «Вёрсты» — песня В. П. Соловьёва-Седого, удостоенная Ленинской премии 1959 года
 «Вёрсты» — песня из репертуара Майи Кристалинской (М. Вайнберг — Булат Окуджава)
 «Вёрсты» — ток-шоу 2003—2006 годов Л. М. Млечина
 «Вёрсты» — лучшее любительское документальное кино Первого Саратовского кинофестиваля 2004 года. Режиссёр Владимир Адамов. Россия, Саратов фильм

См. также 
 Верста